Urmutter steht für:

 Mutterarchetyp, einer der wichtigsten Archetypen in Carl Gustav Jungs Analytischer Psychologie
 Stammmutter (Ahnmutter, Ahnherrin), die (sagenhafte) Begründerin eines Geschlechts, Stammes oder Volkes
 Erzmutter, die Bezeichnung der vier Frauen Sara, Rebekka, Lea und Rahel in der biblischen Genesis
 Eva, die „Stammmutter“ aller Menschen im 1. Buch Mose, siehe Adam und Eva
 Eva, eine genetisch errechnete „Urmutter“ aller Menschen, siehe Mitochondriale Eva

Siehe auch:
 Erdmutter
 Große Mutter